(né en 1933), joueur de cricket indien ;
  (né en 1976), footballeur albano-macédonien ;
  (né en 1983), footballeur albano-macédonien ;
 Orhan Mustafi (né en 1990), footballeur suisse ;
 Shkodran Mustafi (né en 1992), footballeur allemand ;
  (né en 1920), joueur de cricket indien.